Saubere Hände steht für:

 Aktion Saubere Hände, Aktionsbündnis im deutschen Gesundheitswesen
 Mani pulite, juristische Untersuchungen in Italien